Bernardo Fernández puede referirse a:

 Bernardo Fernández (1972-), historietista mexicano.
 Bernardo Fernández Pérez (1950-), político español - miembro del Gobierno del Principado de Asturias.